Amance ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

 Amance (Aube) im Département Aube
 Amance (Haute-Saône) im Département Haute-Saône
 Amance (Meurthe-et-Moselle) im Département Meurthe-et-Moselle

Amance bezeichnet auch mehrere Flüsse in Frankreich
 Amance (Mathaux), Nebenfluss der Aube
 Amance (Saône), Nebenfluss der Saône
 Petite Amance, Nebenfluss der Amance (Saône)
 Noues d’Amance, Nebenfluss der Laines